Amerikaanse plaatsen:
Hamden (Connecticut), plaats in Connecticut
Hamden (Ohio), plaats in Ohio